Gabriel Nicolas de La Reynie
Rue de La Reynie